Оэ́йраш (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лиссабон. Численность населения — 35 тыс. жителей (город), 172 120 жителей (муниципалитет). Город входит в Лиссабонский регион, в субрегион Большой Лиссабон. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Покровителем города считается Дева Мария ().

Праздник города — 7 июня.

Расположение 
Город расположен на берегу Атлантического океана в 16 км западнее центра города Лиссабон близ места впадения реки Тежу в океан.
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Синтра и Амадора
 на востоке — муниципалитет Лиссабон
 на юге — Атлантический океан
 на западе — муниципалитет Кашкайш

История 
Город основан в 1759 году.

Демография

Известные уроженцы, жители 
Учительницей в Оэйраше работала борец за мир Мария Лусилия Эштансу Лору.

Районы 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алжеш
 Баркарена
 Карнашиде
 Кашиаш
 Круш-Кебрада — Дафунду
 Линда-а-Велья
 Оэйраш-и-Сан-Жулиан-да-Барра
 Пасу-де-Аркуш
 Порту-Салву
 Кейжаш

Фотогалерея

См. также 
 Лиссабон (округ)
 Муниципалитеты округа Лиссабон
 Районы округа Лиссабон

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета 
 

Муниципалитеты округа Лиссабон
Города Португалии